Новокиевский — название населённых пунктов в России:

 Новокиевский — разъезд в Любинском районе Омской области.
 Новокиевский — упразднённый в 1997 году хутор в Степновском районе Ставропольского края.

См. также 
 Новокиевск 
 Новокиевское
 Новокиевский Увал
 Новокиевка